La  Brigade de la Garde fut une unité britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Historique 

Cette unité fut formée à Mersah Matruh le  comme  d'infanterie. Elle ne reçut sa dénomination définitive que plus tard (le ). Le , elle devient la  de la Garde. Enfin le , elle fut renommée  de la garde motorisée. L'unité participa à toute la campagne d'Afrique du Nord avant de se rendre le  après la prise de Tobrouk par l'Afrikakorps. Elle fut recréée le 14 août en Égypte et partit pour l'Angleterre où elle devint une unité de formation des unités de la garde.

Structure 

  des Coldstream Guards;
  de la garde écossaise;
  des grenadiers de la garde (du  au );
  du Worcestershire Regiment (du 14 au );
  de la brigade de fusiliers (du  au );
  du Durham Light Infantry.

Commandants 

Brig.=brigadier.

  Brig. AR Selby (  –  ) 
 Brig. ID Erskine (  –  ) 
 Brig. JCO Marriott (  –  )
 Brig. JA Johnson (  –  ) 
 Brig. JA Gascoigne (  –  )
 Brig. RBR Colvin (  –  ) 
0* Brig. HR Norman (  –  )

Unité militaire de la Seconde Guerre mondiale